41-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 20 по 25 сентября 1961 года в Вене (Австрия). В нём приняли участие 70 спортсменов из 18 стран. Атлеты были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок). Этот чемпионат Европы был проведён в рамках 36-го чемпионата мира.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — , «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7

1961
Чемпионаты Европы в 1961 году
Сентябрь 1961 года
Международные спортивные соревнования в Вене
Спорт в Австрии в 1961 году
Чемпионаты Европы в Австрии
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Австрии
1961 год в тяжёлой атлетике